Thomas Mostyn est un nom pouvant désigner :

  (c. 1695-1716), pirate et capitaine de négrier ;
 Thomas Mostyn (1704-1758), propriétaire terrien britannique et homme politique conservateur ;
  (1830-1861), homme politique libéral britannique.

Voir aussi 
 

Mostyn, Thomas